Die Saison 1957/58 war die 15. Spielzeit der 1943/44 eingeführten höchsten mexikanischen Fußballprofiliga.

Besonderheiten 
Die 1950er Jahre stellten die mit Abstand erfolgreichste Epoche des mexikanischen Bundesstaates Morelos dar, dessen Mannschaften in dieser Dekade insgesamt drei Meistertitel gewannen. Es begann 1954 mit dem Marte FC und setzte sich mit den Erfolgen des CD Zacatepec in den Spielzeiten 1954/55 und 1957/58 fort. Drei Meistertitel erzielten im selben Zeitraum nur noch die Mannschaften aus Jalisco (CF Atlas 1951 und CD Guadalajara in den Spielzeiten 1956/57 und 1958/59). Gleichzeitig war der diesjährige Erfolg der  Cañeros der letzte Meistertitel, den eine Mannschaft aus Morelos gewinnen konnte.

Auch der Torschützenkönig dieser Saison, „Charro“ Lara, stand beim Meister Zacatepec unter Vertrag. Im Gegensatz zu den Cañeros konnte er seinen Erfolg, bester Torjäger der Liga zu sein, noch zweimal in den Spielzeiten 1960/61 und 1961/62 (hier gleichauf mit „Chava“ Reyes vom Meister CD Guadalajara) wiederholen.

Ab- und Zugänge 
Nachdem der Puebla FC in der Vorsaison aufgrund finanzieller Probleme eine einjährige Auszeit genommen hatte und die Liga mit nur 13 Mannschaften ausgetragen wurde, zog er sich zu Saisonbeginn aufgrund weiterhin bestehender Probleme definitiv aus der Liga zurück und wurde durch die Aufnahme von Atlético Morelia ersetzt.

Der sportliche Absteiger der Vorsaison, CF Monterrey, wurde durch den CD Zamora ersetzt, dem nach seinem Abstieg von 1956 die unmittelbare Rückkehr in die höchste Spielklasse gelungen war.

Abschlusstabelle 1957/58 

|}

Kreuztabelle zur Saison 1957/58 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Quellen 
 Mexikanische Abschlusstabellen bei RSSSF
 Ergebnisse der Kreuztabelle gemäß dem Statistikarchiv von Erik Francisco Lugo (RSSSF Mexiko)

Siehe auch 
 Liga MX

1957
Fußballsaison 1957/58